Kirchenprovinz (lateinisch provincia ecclesiastica) steht für:

 Anglikanische Provinz, Bezeichnung für die Mitgliedskirchen (Landeskirchen) der anglikanischen Gemeinschaft
 Kirchenprovinz, ein Verband mehrerer Diözesen der Römisch-katholischen Kirche, der Anglikanischen Kirche und der Altkatholischen Kirche
 Kirchenprovinz (Altpreußische Union), Gliederung der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union in Anlehnung an die Gliederung Preußens in Provinzen